Бусловка — река в Ленинградской области.
 Бусловка — ручей в Киеве.